Blitz und Donner steht für:
Gewitter
 Blitz & Donner, Album
Blitz und Donner (Spiel)
Siehe auch:
Donner und Blitzen River
Donner, Blitz und Sonnenschein
Unter Donner und Blitz